Иван Пеев може да се отнася за:
 Иван Пеев (1841 – 1869) – български хайдутин, четник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
 Иван Пеев-Плачков (1864 – 1942) – български просветен деец и политик
 Иван Пеев (1907 – неизв.) – български музикален педагог
 Иван Пеев (1937 – 2018) – български музикант и композитор